37-й Кубок Америки был сыгран по формуле предыдущего розыгрыша, кроме сборных команд КОНМЕБОЛ на него были приглашены две команды гостей — сборные Мексики и сборные США, чтобы довести число участников до 12. 12 команд, разбитые на 3 группы по 4 команд, в однокруговом турнире определяли 8-х участников плей-офф (3 победителя групп, 3 команды, занявшие вторые места, и 2 лучших команды, занявших третьи места), которые попадали в четвертьфиналы. По ротационному принципу хозяином чемпионата стал Уругвай.

Сборная США стала сюрпризом чемпионата, победив действующего чемпиона (Аргентину) и заняв первое место в группе. Четвертьфинал США — Мексика также закончился победой североамериканцев по пенальти, однако дальше последовали поражения и американцы заняли четвёртое место.

В этом розыгрыше не игралось дополнительное время, если основное время заканчивалось вничью, то команды сразу переходили к серии пенальти.

Стадионы

Составы команд

Первый этап

Группа A

Группа B

Группа C

Отбор лучших 

 и  вышли в четвертьфинал.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Габриэль Батистута
  Луис Гарсия

3 мяча
  Абель Бальбо
  Тулио
  Фредди Ринкон
  Эрик Виналда
  Марсело Отеро

2 мяча
  Эдмундо
  Иво Басай
  Фаустино Асприлья
  Хосе Сатурнино Кардосо, Хуан Вильямайор
  Даниэль Фонсека, Энцо Франческоли
  Хосе Луис Дольгетта

Статистика

Ссылки 
Кубок Америки 1995 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
1995 год в футболе
Июль 1995 года
Международные соревнования по футболу в Уругвае
Спорт в Уругвае в 1995 году
Чемпионаты Южной Америки в Уругвае